Дискографија Миси Елиот, америче хип хоп пјевачице састоји се од шест студијских албума, три компилацијска албума, 20 музичких видеа и 76 синглова. Каријеру је почела у R&B групи Sista, са којима је објавила дебитантски студијски албум под називом 4 All the Sistas Around da World 1994. године, након чега се придружила бенду Swing Mob, заједно са пријатељем из дјетињства и дугогодишњим сарадником — Тимнбаландом. Након неколико сарадњи и гостујућих појављивања у сингловима, почела је соло каријеру 1997. године, са дебитантским студијским албумом под називом Supa Dupa Fly, који је дао сингл из топ 20 на листи, "Sock It 2 Me". Албум је дебитовао на трећем мјесту на Билборд 200 листи у Сједињеним Државама, што је најбољи деби неког репера у то вријеме.

Други студијски албум, под називом Da Real World објављен је 1999. године; на њему су се нашли синглови "She's a Bitch", "All n My Grill" и сингл који се нашао у топ пет на листи — "Hot Boyz". Ремикс је оборио рекорд за највише проведених недеља на првом мјесту на R&B листи, док је на првом мјесту на реп листи провео 18 недеља, у периоду од 4. децембра 1999. до 25. марта 2000. године, што је најдужи непрекидни низ на листи. Са објављивањем албума Miss E... So Addictive (2001), Under Construction (2002), и This Is Not a Test! (2003), Миси Елиот је успоставила међународну каријеру, која је донијела хитове као што су "Get Ur Freak On", "One Minute Man", "4 My People", "Gossip Folks", и "Work It". Сингл "Work It" донио јој је Греми за најбоље женско соло реп извођење; Елиотова је освојила четири Гремија и продала је преко 30 милиона примјерака у Сједињеним Државама. Она је најпродаванији женски репер у историји на Nielsen SoundScan листи, према подацима часописа Билборд из 2017. године.

Албуми

Студијски албуми

Компилацијски албуми

Бокс сет

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођач

Промотивни синглови

Остале пјесме на листама

Гостујућа појављивања

Музички видео снимци

Напомене 

 A  Објављене су двије верзије сингла "All n My Grill": прва верзије је са MC Соларом, а друга са Биг Боијем.
 B  Сингл "Ya Di Ya" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на 24 мјесту на Баблинг андер хот 100 листи, на којој се налази 25 пјесама, проширење хот 100 листе.
 C  Сингл "Turn da Lights Off" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на осмом мјесту на Баблинг андер хот 100 листи, на којој се налази 25 пјесама, проширење хот 100 листе.
 D  Сингл "Bad Girl" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на десетом мјесту на Баблинг андер хот 100 листи, на којој се налази 25 пјесама, проширење хот 100 листе.
 E  Сингл "Whatcha Think About That" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на осмом мјесту на Баблинг андер хот 100 листи, на којој се налази 25 пјесама, проширење хот 100 листе.
 F  Сингл "This Is for My Girls" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на петом мјесту на листи денс/клуб.
 G  Сингл "Funky Fresh Dressed" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на осмом мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 H  Сингл "(When Kim Say) Can You Hear Me Now?" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на првом мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 I  Сингл "Wake Up" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на 20 мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 J  Сингл "Wake Up Everybody" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на 19 мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 K  Сингл "Where Could He Be" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на 20 мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 L  Сингл "On and On" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на деветом мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 M  Сингл "All Night Long" није ушао на Билборд хот 100 листу, али се нашао на 24 мјесту на Баблинг андер хот 100 листи, на којој се налази 25 пјесама, проширење хот 100 листе.
 N  Сингл "Ching-a-Ling" није ушао на Ултратоп 50 листу синглова у Белгији (Фландрија), али се нашао на 20 мјесту на фландријској ултратоп листи, које дјелује као додатак Ултратоп 50 листе.
 O  Сингл "WTF (Where They From)" није ушао на Ултратоп 50 листу синглова у Белгији (Фландрија), али се нашао на 15 мјесту на фландријској ултратоп листи, које дјелује као додатак Ултратоп 50 листе.
 P  Сингл "Burnitup!" није ушао на хот R&B/хип хоп листу, али се нашао на трећем мјесту на Бублинг андер R&B/хип хоп листи, која дјелује као проширење хот R&B/хип хоп листе и на њој се налази 25 пјесама.
 R  Сингл "Burnitup!" није ушао на Ултратоп 50 листу синглова у Белгији (Фландрија), али се нашао на 68 мјесту на фландријској ултратоп листи, које дјелује као додатак Ултратоп 50 листе.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Миси Елиот
 
 Дискографија Миси Елиот на сајту iTunes
 Дискографија Миси Елиот на сајту AllMusic

Дисографија
Миси Елиот
Миси Елиот